As-salam al-malaki al-ourdouni (Hymne royal jordanien) est l'hymne national de la Jordanie. Il a été adopté en 1946. Les paroles sont de Abdul Monem al-Rifai et la musique d'Abdul Qader al-Tanir.

Paroles 
En arabe

Translittération
'A-cha al-malik
'A-cha al-malik
Sâmiyan maqâmouhou
Khâfiqâtin fil ma'âli a'lâmouhou
Traduction en français
Vive le Roi
Vive le Roi
De son statut intouchable
Ses drapeaux flottent d'une gloire suprême

Lien externe 
 Version vocale de l'hymne jordanien par la Navy Band (vidéo)

  Version instrumentale de l'hymne jordanien par la Navy Band

Hymne national
Hymne royal
Musique jordanienne
Jordanie